Diogeniano (presidente) - presidente romano do final do  ou começo do IV
 Diogeniano (senador) - senador romano do 
 Diogeniano (doutor) - médico romano do 
 Diogeniano (tribuno) - tribuno romano do 
 Diogeniano (homem espectável) - homem espectável romano do 
 Diogeniano (mestre dos soldados) - mestre dos soldados bizantino do